Вотола — многозначный термин.

 Вотола (устар.) — ткань и одежда из неё в виде накидки.

 Населённые пункты
 Вотола — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Вотола — деревня в Ильинском районе Ивановской области.